Вита́лий Генна́дьевич Аста́хов (9 января 1979, Самара) — российский футболист, вратарь.

Карьера 

Первым профессиональным клубом Астахова стал «Торпедо-ЗИЛ», в основном составе которого он дебютировал в 2002 году. За московский клуб вратарь выступал до 2004 года. За это время он провёл двенадцать игр в чемпионате России и четыре в Кубке страны.

В 2005—2007 годах играл в клубах первого дивизиона: «Факеле», «Содовике» и «Балтике».

В 2008 году перешёл в нижегородскую «Волгу», с которой за 3 года прошёл путь от второго дивизиона до Премьер-лиги. В 2009 году был капитаном команды.

Летом 2012 года перешёл в клуб «Томь», подписав с сибирским клубом контракт на один год. Дебют вратаря в томской команде состоялся 1 сентября 2012 года в матче Кубка России против «Сибири», завершившимся победой «Томи» в серии пенальти, в которой Астахов отразил 2 удара из 5. В первенстве ФНЛ 2012/13 принял участие в 13 матчах, в которых пропустил 9 голов, чем помог «Томи» вернуться в Премьер-лигу.

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 «Волга»
 Первый дивизион
 Чемпион (1): 2010
 «Томь»
 Первенство ФНЛ
 Вице-чемпион (1): 2012/13
 «Москва»-д
 Турнир дублёров РФПЛ
 Чемпион (1): 2004
 Вице-чемпион (1): 2001

Индивидуальные 
 Лучший вратарь второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье») (1): 2008

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Сызрань-2003»
Игроки ФК «Химик-Август»